Wyniki Grand Prix Szwecji, czwartej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1995.

To pierwsze zawody o Wielką Nagrodę Szwecji.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Peter Karlsson. W nawiasach podano numery stałe.

 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (1) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (6) Marvyn Cox (Wielka Brytania)
 (3) Craig Boyce (Australia)
 (18) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (12) Sam Ermolenko (Stany Zjednoczone)
 (4) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (15) Gary Havelock (Wielka Brytania)
 (8) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (7) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (5) Tommy Knudsen (Dania)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (14) Andy Smith (Wielka Brytania)
 (16)(19) Peter Karlsson (Szwecja) ¹)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (11) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (9) Josh Larsen (Stany Zjednoczone)
 (10) Jan Stæchmann (Dania)

¹) Nr 16 w tym turnieju jako zawodnik startujący z dziką kartą, nr 19 w pozostałych turniejach jako stały rezerwowy Grand Prix.

Wyniki

Opis 
Tommy Knudsen został pierwszym uczestnikiem Grand Prix, który wygrał dwie eliminacje Grand Prix z rzędu. Bez zwycięstwa pozostają liderzy klasyfikacji przejściowej. Tomasz Gollob zajął 10. miejsce i spadł o jedno lokatę.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Szwecji
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1995
 Sezon żużlowy 1995

Szwecja
1995
1995 w Szwecji